Уильям Митфорд (; 10 февраля 1744 — 10 февраля 1827) — английский  и политик, член парламента. Автор одной из первых обширных работ по древнегреческой истории 8-томной «Истории Греции» (1784—1794). Будучи консерватором, Митфорд отразил свои взгляды в этом труде. Сторонник тори, он восхваляет Спарту, её политику и учреждения.

Сын юриста (барристера). Окончил Куинз-колледж Оксфорда (1761).

Митфорд, обращая внимание на развитие рабства, подчеркивал, что свободой в Древней Греции могло пользоваться лишь незначительное меньшинство.

Скончался в родной деревне Эксбери после длительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 

Антиковеды Великобритании
Тори Великобритании